De Luca, de Luca, Deluca ou DeLuca est un nom de famille d'origine italienne, notamment porté par :
 Aldo de Luca (1941-2018), informaticien théoricien et mathématicien italien ;
 Antonio Maria de Luca (1764-1828), patriote et aîné italien ;
 Antonio Saverio De Luca (1805-1883), cardinal italien ;
 Augusto De Luca (1955-), photographe italien ;
 Christine De Luca (1947-), poétesse et écrivaine écossaise ;
 Claire Deluca (1933-2020), comédienne et metteuse en scène française ;
 Davide De Luca (1988-), dit Gemitaiz, rappeur italien ;
 Erri De Luca (1950-), écrivain italien ;
 Giovanni Battista de Luca (1614-1683), cardinal italien ;
  ;
 Guerrino De Luca (1952-), dirigeant de Logitech ;
 Gustavo De Luca (1962-), footballeur argentin ;
 Jacqueline Frank DeLuca (1980-), joueuse de water-polo américaine ;
 John DeLuca (1992-), acteur américain ;
 Libero de Luca (1913-1997), ténor suisse ;
 Lorella De Luca (1940-2014), actrice italienne ;
 Marco De Luca (1981-), athlète italien ;
 Michael De Luca (1965-), producteur, producteur exécutif et scénariste américain ;
 Nick De Luca (1984-), joueur écossais de rugby à XV ;
 Pablo Deluca (1963-), arbitre argentin de rugby à XV ;
 Pasquale De Luca (1962-), joueur de soccer international canadien ;
 Riccardo De Luca (1986-), athlète italien ;
 Stefano De Luca (1942-), homme politique italien ;
 Tony de Luca (1947-), alias Laudec, dessinateur de bandes dessinées italien ;
 Vincenzo De Luca (1949-), homme politique italien.